Come Dio comanda – romanzo di Niccolò Ammaniti del 2006
Come Dio comanda – film tratto dal romanzo omonimo, diretto da Gabriele Salvatores nel 2008
Come Dio comanda – colonna sonora dell'omonimo film diretto da Gabriele Salvatores nel 2008